

Musica 
 Helldorado – gruppo musicale rock norvegese
 Helldorado – album dei W.A.S.P. del 1988
 'HELLdorado' – album dei Negrita del 2008

Cinema 
Helldorado – film del 1935 diretto da James Cruze
Heldorado (Helldorado) – film del 1946 diretto da William Witney

Altro 
Helldorado – videogioco del 2007